Marcello Staglieno (1829-1909), storico
Marcello Staglieno (1938-2013), giornalista, scrittore e politico